Соревнования в командном многоборье на Чемпионате России по спортивной гимнастике 2017 года среди мужчин проходили 1 марта.

В турнире участвовали 7 команд - Москва, Центральный ФО, Приволжский ФО - 1, Приволжский ФО - 2, Уральский ФО, Сибирский ФО, Южный ФО. Чемпионом России по спортивной гимнастике в командном многоборье 2018 года стала команда Москва-1.

Результаты соревнований 

 курсивом выделены неучтенные баллы

Ссылки 

 Турнир на сайте Федерации спортивной гимнастике России
 Протокол результатов на сайте ФСГ России

Чемпионаты России по спортивной гимнастике